Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2010. у Дохи одржано је у 12 и 14. марта.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 такмичара из 14 земаља.

Рекорди пре почетка Светског првенства 2010. 
10. март 2010.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалфикације 
Учествовало је 19 такимчара из 14 земаља. Квакификациона норма за улазак у финале износила је 2,31 м. (КВ) Ниједан од такмичара није прескочио норму па су се најбољих 8 пласирали у финале(кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати фнала

Светско првенство у атлетици у дворани 2010.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани